Добчице:

 Добчице — город в Польше, входит в Малопольское воеводство, Мысленицкий повят.
 Добчице — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Мысленицкий повят, Малопольское воеводство.
 Добчице —  старинный замок в городе Добчице.